PSV Chemnitz steht für:

 Polizeisportverein Chemnitz, siehe Polizeisportverein Chemnitz
 Postsportverein Chemnitz, siehe Post SV Chemnitz